Šolta steht für:
 Šolta, kroatische Insel in der Adria

Solta ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Renatus Solta (1915–2005), österreichischer Sprachwissenschaftler, Indogermanist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Šołta